Иван Ти́щенко: Тищенко, Иван Александрович (1882—1941) — российский химик, ректор МХТИ им. Д. И. Менделеева.
 Тищенко, Иван Васильевич (1853—1921) — член III Государственной думы от Екатеринославской губернии, предприниматель.